Pizzarelli ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Pizzarelli (* 1950), US-amerikanischer Dichter
 Bucky Pizzarelli (1926–2020), US-amerikanischer Jazz-Gitarrist
 John Pizzarelli (* 1960), US-amerikanischer Jazz-Gitarrist
 Martin Pizzarelli (* 1963), US-amerikanischer Jazzbassist